Ніколас Кіфер () — німецький тенісист, олімпійський медаліст. 

На юніорському рівні Кіфер вигравав Відкритий чемпіонат Австралії та Відкритий чемпіонат США, був фіналістом Вімблдону, однак серед дорослих йому не вдалося віднятися вище 4 номера світового рейтингу.  

Срібну олімпійську медаль Кіфер виборов разом із Райнером Шуттлером на Афінській олімпіаді 2004 року, де німецька пара поступилася в фіналі чилійській.

Значні фінали

Олімпіади

Парний розряд: 1 срібна медаль

Фінали серії Мастерс

Одиночний розряд: 1 (0 - 1)

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Німецькі тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Тенісисти на Кубку Гопмана